Alberto Aguilar – atleta venezuelano
 Alberto Aguilar Lleiva – calciatore spagnolo